Алекса́ндр Лавре́нтьев:
 Лаврентьев, Александр Вадимович (род. 1960) — хирург, профессор, доктор наук.
 Лаврентьев, Александр Иванович (1830—1894) — русский генерал, военный писатель.
 Лаврентьев, Александр Николаевич (род. 1954) — советский и российский искусствовед, историк искусства, дизайнер.